Il doppio  del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Andy Murray e Jamie Murray erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Leander Paes e Radek Štěpánek. Alexander Peya e Bruno Soares hanno sconfitto questi ultimi in finale con il punteggio di 6-3, 7-65.

Teste di serie

  Leander Paes /  Radek Štěpánek (finale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (campioni)

Wildcard

  Yūichi Sugita /  Yasutaka Uchiyama (primo turno)

  Hiroki Moriya /  Takao Suzuki (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2012
ATP World Tour 2012